En Pologne, Antoninów peut désigner  :

dans la voïvodie de Łódź
 Antoninów, village du powiat d'Opoczno,
 Antoninów, village du powiat de Rawa.

dans la voïvodie de Mazovie
 Antoninów, village du powiat de Gostynin,
 Antoninów, village du powiat de Piaseczno,
 Antoninów, village du powiat de Płock.